La Bague – film del 1909 diretto da Louis Feuillade
 La Bague – film del 1947 diretto da Alain Resnais
 La Bague – film del 1997 diretto da Samy Brunett